E87 oder E 87 steht für:
 BMW E87, ein PKW-Modell
 Elektrolytstörung, ein Krankheitssymptom nach dem ICD-10-Code
 Europastraße 87, eine Fernstraße von Odessa in der Ukraine nach Antalya in der Türkei

E87